Того року турнір проводився вперше.

Тамарін Танасугарн виграла титул, перемігши у фіналі Іроду Туляганову з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Кваліфікація

Фінальна частина

Верхня половина 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К Фернандес
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А Морігамі
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ю Вакуленко
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А Ванк
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Р Ворачова
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=LL
| RD1-team06= Т Сунь
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= В Пракуся
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= С Талая
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3/WC
| RD1-team09= О Лиховцева
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ц Обзилер| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6'''
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=
| RD1-team11=

Нижня половина 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали
| RD1-seed01=6
| RD1-team01=

Посилання 
 http://www.itftennis.com/womens/tournaments/drawsheetbyround.asp?event=1100039032&tournament=1100006366

Тур WTA 2003
2003